ZZZ steht für:

 Zeitzonenzähler, siehe Gebührenzähler#Selbstwählbetrieb
 Zentralkomitee der Zünfte Zürich, das Organisationskomitee des Zürcher Sechseläutens
 eine Interjektion schlafender Wesen in der Comicsprache

Siehe auch:
 ZZZ Hacker, deutsche Punkband

Abkürzung